High Violet — пятый студийный альбом инди-рок группы The National, вышел 10 мая 2010 года в Европе и 11 мая 2010 года в Северной Америке на лейбле 4AD. Расширенное издание альбома было выпущено 22 ноября 2010 года. Переиздание включает в себя стандартный 11-трековый альбом вместе с бонус диском, на котором присутствуют неизданные треки «You Were a Kindness» и «Wake Up Your Saints», а также альтернативные версии, би-сайды и концертные записи.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы The National
Альбомы 4AD
Альбомы инди-рока
Альбомы на английском языке